Рафаэ́ль Ферра́ндо (, ) — это испанский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Пла д’Аргин. В период 2001 по 2010 год им было обнаружено в общей сложности 130 астероидов, четыре из которых обнаружил совместно с М. Феррандо.

В знак признания его заслуг один из астероидов был назван в честь него — (161545) Феррандо.

См. также 
 Ж.-К. Мерлин
 Роберт Линдерхолм
 Карл Хердженротер

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы Испании
Первооткрыватели астероидов